Лас Фрагвас има више значења:

 Лас Фрагвас (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Фрагвас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Фрагвас (Тлапевала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Фрагвас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику